Maria Nordström (ur. 10 maja 1991 w Gävle) – szwedzka biegaczka narciarska, brązowa medalistka mistrzostw świata juniorów w narciarstwie klasycznym.

Kariera 
Na arenie międzynarodowej zadebiutowała w styczniu 2010 roku w niemieckim Hinterzarten podczas mistrzostw świata juniorów w narciarstwie klasycznym. Wystartowała w trzech konkurencjach, a najlepszym jej osiągnięciem był brązowy medal zdobyty w biegu sztafetowym.

14 lutego 2015 roku zadebiutowała w Pucharze Świata. W biegu sprinterskim rozgrywanym techniką klasyczną w szwedzkim Östersund zajęła 30. miejsce, zdobywając tym samym pierwsze punkty w Pucharze Świata.

Jej brat Gustav również uprawia biegi narciarskie.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Urodzeni w 1991
Szwedzcy biegacze narciarscy
Ludzie urodzeni w Gävle